Die nachfolgende Liste enthält alle Länderspiele der bonairischen Fußballnationalmannschaft der Männer seit der Gründung des Fußballverbandes von Bonaire, der Federashon Futbòl Boneriano (FFB), im Oktober 2010. Bereits im Februar 2010 kam es zu einem ersten inoffiziellen Länderspiel zwischen Auswahlmannschaften von Bonaire und Curaçao, welche zu diesem Zeitpunkt noch Teil der Fußballnationalmannschaft der Niederländischen Antillen waren. Sein erstes offizielles Länderspiel bestritt Bonaire am 29. Oktober 2010 gegen Suriname. Bisher wurden 28 Länderspiele ausgetragen, die jedoch alle von der FIFA nicht anerkannt werden, da der FFB kein FIFA-Mitglied ist.

Länderspielübersicht 
Legende
 Erg. = Ergebnis
 n. V. = nach Verlängerung
 i. E. = im Elfmeterschießen
 abg. = Spielabbruch
 H = Heimspiel
 A = Auswärtsspiel
 * = Spiel auf neutralem Platz
 Hintergrundfarbe grün = Sieg
 Hintergrundfarbe gelb = Unentschieden
 Hintergrundfarbe rot = Niederlage

Statistik 
In der Statistik werden nur die offiziellen Länderspiele berücksichtigt.
(Bilanz der inoffiziellen Länderspiele: 1 Spiel, 0 Siege, 0 Unentschieden, 1 Niederlage, 0:4 Tore)

Legende
 Sp. = Spiele
 Sg. = Siege
 Uts. = Unentschieden
 Ndl. = Niederlagen
 Hintergrundfarbe grün = positive Bilanz
 Hintergrundfarbe gelb = ausgeglichene Bilanz
 Hintergrundfarbe rot = negative Bilanz

Gegner

Kontinentalverbände

Anlässe

Spielarten

Austragungsorte

Spielergebnisse

Siehe auch 
 Fußballnationalmannschaft von Bonaire

Weblinks 
 Länderspielübersicht WildStat
 National Football Teams
 Länderspielübersicht World Football Elo Ratings

Bonaire
!Landerspiele